Lisbon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lisbon Township (Illinois)
 Lisbon Township (Kendall County, Illinois)
 Lisbon Township (Minnesota)
 Lisbon Township (Yellow Medicine County, Minnesota)
 Lisbon Township (South Dakota)